GPSBabel — свободная кроссплатформенная программа для конвертирования между форматами геоданных (точек и треков). Используется другими программами, такими как Google Earth, GpsPrune.

Интерфейс 

GPSBabel является консольной программой. Существуют встроенный и альтернативный (Gebabbel) GUI к ней.

Примечания

Ссылки 
 Описание программы на gps-club.ru
 web-конвертер на основе GPSBabel

Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Windows
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для навигации
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL